Osoby:
 Rüdiger von Wechmar – niemiecki dyplomata
 Irnfried von Wechmar – niemiecki oficer

Zobacz też:
 Günthersleben-Wechmar